Le mot anglais Undercut désigne :
 en coiffure, l'Undercut consiste à laisser les cheveux du dessus de la tête longs et séparés sur le côté ou au centre, tandis que le dos et les côtés sont coupés très courts

Sport 
 en sport automobile, particulièrement en Formule 1, une stratégie qui consiste à faire son arrêt au stand avant un concurrent poursuivi mais difficile à dépasser en piste (voir Lexique de la Formule 1)
 en boxe, ancien nom du coup de poing remontant, plus souvent nommé uppercut